Carlo Morganti (1939) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Claudio Morganti (1957) – attore, drammaturgo e regista teatrale italiano
 Claudio Morganti (1973) – politico italiano
 Davide Morganti, all'anagrafe Davide Palmieri (1965) – scrittore e giornalista italiano
 Emidio Morganti (1966) – ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano
 Fausta Morganti (1944-2021) – politica sammarinese
 Franco Morganti (1931) – ingegnere, giornalista e scrittore italiano
 Gabriele Morganti (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano 
 Giordano Morganti (1956) – fotografo italiano
 Giuseppe Maria Morganti (1955) – politico sammarinese
 Guido Morganti (1893-1957) – cittadino italiano, nominato Giusto tra le Nazioni
 Massimo Morganti (1972) – trombonista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Pasquale Morganti (1852-1921) – arcivescovo cattolico italiano
 Pasquale Morganti (1861-1940) – scultore e architetto italiano
 Pompeo Morganti (1510 circa–1569) – pittore italiano.
 Salvatore Buscemi Morganti (1840-1913) – politico, avvocato e docente italiano
 Sara Morganti (1976) – cavallerizza italiana, atleta paralimpica specialista del dressage

Note

Pagine correlate
 Morgante